een eiland, zie Texel
 een gemeente in de Franse regio Laag-Normandië, zie Tessel (Frankrijk)
 een jongens- of meisjesnaam, Tessel (voornaam)
 een caviasoort: de tesselcavia, zie huiscavia